Премия «Еврофизика» () — международная награда в области физики конденсированного состояния, присуждаемая Европейским физическим обществом () раз в два года. До 1999 года спонсировалась фирмой Hewlett-Packard, затем фирмой Agilent Technologies.

Награда состоит из денежной премии (51 тысяча швейцарских франков в 2006 году) и сертификата. Среди награждённых — 13 лауреатов Нобелевской премии.

Лауреаты

Ссылки 
 Премия на сайте Европейского физического общества  
 Лауреаты прошлых лет 
 Лауреаты прошлых лет

Примечания 

Еврофизика
Физика конденсированного состояния
Награды Европейского физического общества
Награды по алфавиту